Victim of Love" – trzeci singel brytyjskiego duetu Erasure z drugiego albumu studyjnego The Circus.

Lista utworów 
EBX2.21
 Victim of Love – 7" Remix
 The Soldier's Return
 Victim of Love – Extended Mix
 The Soldier's Return – Return of the Radical Radcliffe Mix
 Victim of Love – Dub Mix
 Victim of Love – Vixen Vitesse Mix
 The Soldier's Return – Machinery Mix
 If I Could – Japanese Mix
 Don't Dance – Live
 Leave Me to Bleed – Live

Linki zewnętrzne 
 Dyskografia

Single wydane w roku 1987
Single Erasure